Západní polesština (západopolessky Заходышнополіська волода, bělorusky Заходнепалеская мікрамова, ukrajinsky Західнополіська мова, polsky Język zachodniopoleski) je smíšený jazyk, jedná se o mix běloruštiny a ukrajinštiny, byl ale také ovlivněn polštinou. Mluví se jím v regionu Polesí, konkrétně v jeho západní části, tedy v části Běloruska, Ukrajiny a Polska. Lidé, co mluví tímto jazykem ho pužívají pro komunikaci mezi sebou, je brán jako dialekt.

Abeceda 
Západní polesština používá cyrilici, psanou formu tohoto jazyka vymyslel běloruský etnograf Nikolaj Šeljagovič.

Západopolesská abeceda:

Všechna písmena se čtou stejně jako v ostatních východoslovanských jazycích, následující se ale mohou lišit:
 Г se čte jako české H.
 Ґ se čte jako české G.
 Е se čte jako э, takže jako E, jenom písmeno před sebou nezměkčuje.
 Шч se čte jako ŠČ, takže Шч se píše místo Щ.

Ukázka západní polesštiny 
Ukázka textu:

Reference

Externí odkazy 
 

Smíšené jazyky
Slovanské jazyky
Východoslovanské jazyky
Jazyky Běloruska
Jazyky Ukrajiny
Jazyky Polska
Živé jazyky